Snatched (1973), een televisiefilm uit 1973 van Sutton Roley met Howard Duff en Leslie Nielsen
Snatched (2011), een film van Joe Cacaci met Andrew McCarthy
Snatched (2017), een film van Jonathan Levine met Amy Schumer en Goldie Hawn